Brookmerland bezeichnet:

 Samtgemeinde Brookmerland, Samtgemeinde in Ostfriesland
 Südbrookmerland, Gemeinde in Ostfriesland
 ein historisches Territorium in Ostfriesland, siehe Geschichte des Brookmerlandes